Hjelm bezeichnet
 Hjelm (Insel), dänische Insel vor Ostjütland

Hjelm ist der Familienname folgender Personen:
 Ari Hjelm (* 1962), finnischer Fußballspieler und -trainer
 Curt Hjelm (1913–1988), schwedischer Fußballspieler
 Erik Hjelm (Ende 19. und Anfang 20. Jahrhundert), schwedischer Fußballspieler der 1910er und 1920er Jahre
 Jonne Hjelm (* 1988), finnischer Fußballspieler
 Lena Hjelm-Wallén (* 1943 als Lena Birgitta Hjelm), schwedische Politikerin (Socialdemokraterna)
 Otto Winter-Hjelm (1837–1931), norwegischer Komponist, Dirigent, Organist, Musikkritiker und -pädagoge
 Peter Jacob Hjelm (1746–1813), schwedischer Chemiker und Mineraloge